GNF est un sigle qui peut signifier :
 Groupement national de football, les divisions nationales des équipes du football marocain ;
 Greibach normal form (en français, forme normale de Greibach).

GNF est un code qui peut signifier :
 franc guinéen, la monnaie de la Guinée, selon la norme ISO 4217, selon la liste des codes des monnaies ;
 .

Code